Конский волос — волос из гривы или хвоста лошади. Используется для изготовления различных предметов.
 Конский волос — народное название паразитических червей Волосатиков.